

Personnalités

Patronyme 

 Olivier Madiba (1985-), entrepreneur camerounais

Pseudonyme 

 Madiba, surnom de Nelson Mandela.

Œuvres 

 Madiba, mini-série américaine créée par Kevin Hooks (2017).
 Madiba Le Musical, spectacle musical français en hommage à Nelson Mandela, écrit par Jean-Pierre Hadida.